Mühlhoff steht für:
 den früheren Namen von Mühlhof, bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Güstow, Kreisstadt Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Personen:
 Klaus Mühlhoff (1938–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer Mühlhoff (* 1982), deutscher Philosoph und Mathematiker
 Wilhelm Mühlhoff (1892–1955), deutscher Politiker der Zentrumspartei (MdL)